Эва Путей-Нобль (, р.7 июня 1981) — французская фехтовальщица-саблистка, призёрка чемпионатов мира.

Биография 
Родилась в 1981 году в Анси. В 1999 году завоевала серебряную и бронзовую медали чемпионата мира. В 2000 году стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 

Фехтовальщики Франции